El término Łódź o Lodz puede referirse a:

 Łódź, ciudad de Polonia; 
 Gueto de Łódź o Litzmannstadt, gueto judío en Polonia; 
 Widzew Łódź, equipo de fútbol de la ciudad de Łódź, en Polonia; 
 ŁKS Łódź, club de fútbol polaco, de la ciudad de Łódź; o
 Voivodato de Łódź, una de las 16 provincias (voivodatos) que conforman la República de Polonia, según la división administrativa del año 1998.